A 25 119-es számú mellékút egy bő öt kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén, az Upponyi-hegységben.

Nyomvonala 
A 2518-as útból ágazik ki, annak a 7+800-as kilométerszelvényénél, északnyugati irányban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nekézseny határában. Néhány méter után átlép Csokvaomány területére, melynek központját körülbelül két kilométer után éri el. Onnan még továbbhalad nyugat felé, Tólápa nevű külterületi településrészig, ott ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 5,32 kilométer megtétele után.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.

Jegyzetek 

25119